Tutejsi (społeczność) – samookreślenie Poleszuków w II Rzeczypospolitej, a w III RP – Podlasiaków
 Tutejsi (teatr) – teatr lalek w Grodnie na Białorusi